Drosay peut renvoyer à :

Toponyme 
 Drosay, commune française de la Seine-Maritime

Personne
 Jean de Drosay, juriste et grammairien français du